Виктор Богданов:
 Богданов, Виктор Алексеевич (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Богданов, Виктор Васильевич (1925—1942) — пионер-герой, партизан Великой Отечественной войны. 
 
 Богданов, Виктор Ильич (1904—2001) — российский учёный, ректор Таганрогского радиотехнического института.
 Богданов, Виктор Михайлович (1947—2013) — митрофорный протоиерей РПЦ, старший священник храмов Марфо-Мариинской обители милосердия, духовник обители. Примечания